Hohlgraben ist ein Gewässername:

 Hohlgraben (Altheimer Grundgraben), linker Zufluss des Altheimer Grundgrabens, vielleicht auch  Waldstetter Bach genannt, (zur Erfa) in Waldstetten, Gemeinde Höpfingen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohlgraben (Durach), linker Zufluss der Durach in Merishausen, Bezirk Schaffhausen, Kanton Schaffhausen
 Hohlgraben (Hergstbach), rechter Zufluss des Hergstgrabens (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hergstbachs) nach Hergenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohlgraben (Kannenbach), linker Zufluss des Kannenbachs (zur Prüm) bei Niederweiler, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hohlgraben (Leiselsbach), rechter Zufluss des Leiselsbachs in Gauersheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hohlgraben (Rhünda), linker Zufluss der Rhünda bei Ostheim, Gemeinde Malsfeld, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hohlgraben (Seegraben), linker Zufluss des Seegrabens bei Baltersweil, Gemeinde Dettighofen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hohlgraben (Seltenbach), rechter Zufluss des Seltenbach bei Thiefenthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Hohlgraben (Wernsbach), rechter Zufluss des Wernsbachs (zum Rippach, zum Haselbach, zur Bibert) an der Alexandermühle, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hohlbach